Odpadlík může být:

 renegát – synonymum pro přeběhlíka či zrádce

literární dílo:
 Odpadlík (Jack London) – povídka Jacka Londona The Apostate z roku 1911
 Odpadlík: román z doby současné – kniha Josefa Fořtla z roku 1923
 Odpadlík: povídka z minulosti Moravy –  povídka Karly Buffkové-Wanklové z roku 1925
 Odpadlík (John Kirby) – dobrodružný westernový román Johna Kirbyho Gallaghers Outtlaw-Partner z roku 2006

film:
 Odpadlík (film, 1980) – drama SRN Kaltgestellt
 Odpadlík (film, 1987) – Sci-Fi SSSR, SRN a Rakouska Otstupnik (Отступник)
 Odpadlík (film, 1989) – hongkongský akční film uváděný pod názvy Long zai tian ya, 龍在天涯, Lung joi tin aai, Dragon Fight nebo, The Defector
 Odpadlík (film, 1997) – americké akční Sci-Fi The Outsider
 Odpadlík (film, 2002) resp Cizí člověk – americký romantický western The Outsider

seriál:
 Odpadlík (seriál) – americké akční drama Renegade z let 1992–1997 s Lorenzo Lamasem v hlavní roli

epizoda seriálu:
 Odpadlík (Afričtí lovci) či Nedochůdče – 4. díl (The Misfit) britsko-amerického dokumentárního seriálu Afričtí lovci či Africké šelmy (Africa's Hunters) z roku 2017
 Odpadlík (Hunter) – 12. díl (Renegade) 4. řady amerického seriálu Hunter z let 1984–1991
 Odpadlík (Inženýrská odysea) – 2. díl československého seriálu Inženýrská odysea z roku 1979
 Odpadlík (MacGyver) – 18. díl (Renegade) 4. řady americko-kanadského seriálu MacGyver z let 1985–1993
 Odpadlík (Profesionálové) – 6. díl (Rogue) 2. řady britského seriálu Profesionálové (The Professionals) z let 1977–1983
 Tweener – 9. díl 1. řady amerického seriálu Útěk z vězení (Prison Break) z let 2005–2017

Externí odkazy